Andrea Sestini Hlaváčková e Lucie Hradecká erano le campionesse in carica, ma hanno deciso di non partecipare in questa edizione.

In finale Mihaela Buzărnescu / Fanny Stollár hanno sconfitto Aliona Bolsova / Tamara Korpatsch con il punteggio di 6-4, 6-4

Teste di serie 

  Anna Kalinskaja /  Jana Sizikova (quarti di finale)
  Tímea Babos /  Réka Luca Jani (quarti di finale, ritirate)

  Anna Danilina /  Lidzija Marozava (primo turno)
  Mayar Sherif /  Renata Voráčová (primo turno)

Wildcard 

  Dorka Drahota-Szabó /  Luca Udvardy (primo turno)

<li>  Natália Szabanin /  Amarissa Kiara Tóth (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hungarian Grand Prix 2021